Jean Tillon (), ecclésiastique français ;
 Charles Tillon (1897-1993), personnalité politique française ;
 Raymonde Tillon (1915-2016), son épouse, résistante, députée française ;
 Pierre Tillon (1931-), footballeur français ;
 Romain Tillon (1982-), joueur et entraîneur de basket-ball français.